Leissen, auch Leißen, ist ein Ortsname:
 Leissen, bis 1928: Leyßen, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Łajsy (Gietrzwałd) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Leißen, Kreis Aussig, Sudetenland, seit 1945: Lysá (Povrly) im Okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, Tschechien
 Leißen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1946: Dolgorukowo (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland